Tyne és un cognom irlandès
 Riu Tyne, d'Anglaterra
 El Port de Tyne engloba els molls comercials i els voltants del riu Tyne a Tyne i Wear del nord-est d'Anglaterra.
 Riu Tyne (Escòcia)
Personatges
 Edward Tyne, jugador de rugby de Nova Zelanda
 Tyne Daly
 Tyne O'Connell
 Tyne Stecklein
Geografia
 Tyne, una zona maítima en la Shipping Forecast britànica.